Dümmer steht für:
 den See Dümmer in Niedersachsen sowie nach diesem benannt:
 das Naturschutzgebiet Dümmer, Hohe Sieben und Ochsenmoor
 den Naturpark Dümmer
 Dümmer (Datteln), eine Siedlung und ein statistischer Bezirk der Stadt Datteln
 Dümmersee in Mecklenburg-Vorpommern
 eine Gemeinde am Ufer des Dümmersees in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Dümmer (Gemeinde)
 einen Zufluss der Stever in Nordrhein-Westfalen, siehe Dümmer (Stever)

Dümmer ist der Familienname folgender Personen:
 Richard Arnold Dümmer (1887–1922), südafrikanischer Botaniker

siehe auch:
 Dummer